Trafton ist der Familienname folgender Personen:

 George Trafton (1896–1971), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer
 Mark Trafton (1810–1901), US-amerikanischer Politiker
 Stephanie Brown Trafton (* 1979), US-amerikanische Leichtathletin

Trafton bezeichnet außerdem:

 Trafton (Washington), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten